Příjmení Fric, přechýleně Fricová, nosí více osobností:

 František Fric (1911–1975) – český lesní inženýr a spisovatel
 Zbyněk Fric (* 1971) – český herec, zpěvák a tanečník
 Zdeněk Fric (* 1969) – český soudce a fotbalista

podobná příjmení
 Frič
 Fritz
 Fryč

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení